Чемпионат Китая по международным шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. Проводит Федерация шашек Китая.

Призёры 

* проводились в онлайн режиме

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Китая на сайте KNDB